Теа́тр мю́зикла — общее обозначение театра, в котором преимущественно идут спектакли в жанре мюзикла. Однако может означать и конкретные объекты:

 «Театр мюзикла» — театр в Москве, Россия.
 «Театр мюзикла» — российская театральная компания (некоммерческая организация).
 «Театр мюзикла «Седьмое небо»» — театральная компания, базирующаяся в российском городе Новокузнецке.
 «Театр мюзикла «Comme il faut»» — украинская театральная компания.